Orsaresi – abitanti di Orsara Bormida
Orsaresi – abitanti di Orsara di Puglia